

Toponyme
 L'Étang, lieu-dit de Chanat-la-Mouteyre, (Puy-de-Dôme)
 L'Étang, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Igny
 L'Étang, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Verneuil-l'Étang
 L'Étang, lieu-dit et quartier de Saint-Paul à La Réunion.

Homonymie de toponyme